Бурос (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Бурос — місто у Швеції, у лені Вестра-Йоталанд.